Planta peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne
 Planta, un village du powiat de Suwałki dans la voïvodie de Podlachie
 Planta, un village du powiat de Hajnówka dans la voïvodie de Podlachie
 Planta, un village dans la voïvodie de Lublin
 Planta, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix

Patronyme

Albert Planta (1868–1952), sénateur et agent financier canadien
Caius Pompeius Planta est un haut chevalier et historien romain, préfet d'Égypte entre 98 et 100 sous Trajan
Claudio von Planta (born 1962),  cameraman suisse
Joseph Planta (1744–1827), Bibliothécaire principal (titre porté alors par les directeurs) suisse du British Museum
Sir Joseph Planta (1787–1847), diplomate et homme politique britannique, fils du bibliothécaire Joseph Planta

Autres
 Bataille de la Planta, combat en novembre 1475 dans le cadre des Guerres de Bourgogne
 Planta, la première margarine à être importée de la Malaisie en 1930, marque de margarine produit par le groupe Unilever
 Planta, un journal de la biologie végétale
 Planta, un album de Cansei de Ser Sexy (CSS)
 Planta, une chanson 1995 de Soda Stereo

Homonymie de toponyme